

Toponymes 
 Rignano Flaminio :  commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium.
 Rignano Garganico : commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles.
 Rignano sull'Arno : commune italienne de la ville métropolitaine de Florence en Toscane.

Patronymes 
 Eugenio Rignano : philosophe, psychologue et sociologue italien.

Voir aussi 
 Bataille de Rignano.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme italien